3 miejscowości w Polsce: 
 Charbielin – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy 
 Charbielin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice
 Charbielin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt